Танџипахоа има више значења:
 Округ Танџипахоа (Луизијана)
 Танџипахоа (Луизијана)